Le napolitka, autrefois appelé murzynek, est un apéritif festif d'origine slave mêlant, à l'origine, le murzynek (gâteau slave à base de chocolat) et la vodka (alcool distillé principalement à partir de pommes de terre).

La présence de sucre diminue l'effet parfois désagréable de la vodka pure, ce qui peut expliquer la popularité de cet apéritif pour les fêtes de famille, notamment les repas d'anniversaire.

Présentation 
Il existe deux méthodes principales de dégustation : la polonaise et l'ukrainienne.

Dans les deux cas, un morceau de gâteau est plongé dans de la vodka, servie dans un kielich (petit verre de dégustation). Le gâteau s'imbibe et permet un mélange de saveurs.

La plupart des Ukrainiens préfèrent consommer le mélange en une seule fois : la vodka et le gâteau sont ingérés en même temps, ce qui renforce la puissance de l'alcool.

À l'inverse, la plupart des Polonais boivent généralement dans un premier temps la vodka avant de déguster le murzynek imbibé, pour favoriser la libération de ses saveurs.

Variante dans le monde 
Au cours du , la diaspora polonaise a popularisé le murzynek dans certaines régions d'Europe occidentale. Néanmoins, pour des raisons culturelles et gastronomiques, le murzynek (peu répandu en dehors des pays slaves) a rapidement été remplacé par le napolitain (pâtisserie d'origine italienne).

Le murzynek est donc devenu, dans le langage courant, le napolitka.

Cuisine polonaise